The Skywayman – film del 1920 diretto da James P. Hogan
The Skywayman – cortometraggio del 1928 diretto da Harry Joe Brown (Harry J. Brown)
The Skywayman – episodio del 1978 della serie tv Sword of Justice